Сари́ев — фамилия. Известные носители:
 Сариев, Ануар Берикулы (род. 1992) — казахстанский дзюдоист-паралимпиец.
 Сариев, Карасай (1907—1982) — Герой Социалистического Труда.
 Сариев, Мурат Жарылгапович (1963—2020) — казахстанский врач анестезиолог-реаниматолог.
 Сариев, Саят Ерланович (род. 1992) — казахстанский футболист.
 Сариев, Темир Аргембаевич (род. 1963) — киргизский государственный деятель.
 Сариев, Шомишбай Нагашбаевич (1946—2021) — казахский поэт-песенник.
 Теодор Сариев (1984) — псевдоним, под которым выступал чеченский боец Турпал Токаев.

См. также